Џоунсборо има више значења:
 Џоунсборо (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Џоунсборо (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Џоунсборо (Арканзас), град је у САД у савезној држави Арканзас
 Џоунсборо (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Џоунсборо (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана